Crystal Brook (cours d'eau), un cours d'eau en Australie
Crystal Brook (ville), une ville en Australie